

Cinema 
 Johann Sebastian Bach – film diretto da Hans Cürlis (1958)
 Johann Sebastian Bach – film diretto da Lothar Bellag (1985)

Persone 
 Johann Sebastian Bach (1685-1750) – compositore e musicista tedesco
 Johann Sebastian Bach (1748-1778) – pittore tedesco